Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 1979/80 war die 34. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der vierten Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war der 1. FC Viersen nach einer Saison wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger 1. FC Mülheim (Wiederaufstieg nach zwei Jahren), BV 04 Düsseldorf (Rückkehr nach 27 Jahren) und Viktoria Goch (Rückkehr nach 26 Jahren) hinzu.

Sieger wurde erstmals die Hamborn 07, das damit in die Oberliga Nordrhein aufstieg und nach acht Jahren in den überregionalen Spielbetrieb zurückkehrte. Als Zweitplatzierter schaffte der 1. FC Viersen nach einer Saison die Rückkehr in die Oberliga.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen absteigen. Der Rheydter SV musste die Verbandsliga nach zwei Spielzeiten wieder verlassen, mit Sterkrade 06/07 stieg das letzte Gründungsmitglied in die Landesliga ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

1979
Fußballsaison 1979/80